Света Ана в Словенских горицах () је насеље и управно средиште општине Света Ана, која припада Подравској регији у Републици Словенији.

По последњем попису из 2002. г. насеље Света Ана в Словенских горицах имало је 143 становника.

Спољашње везе 

Насељена места у Словенији
Википројект географија/Насеља у Словенији